Der Challenger La Manche – Cherbourg 2016 war ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. Februar 2016 in Cherbourg-en-Cotentin stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 130 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 131 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 138 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Cherbourg-en-Cotentin